Babakishi kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Buzhakan, ort, Kotajk, 
 Aghavnadzor (ort i Armenien, Kotajk), 

Robotskapade Armenienförgreningar